NGC 4376 (другие обозначения — UGC 7498, MCG 1-32-53, ZWG 42.93, VCC 787, IRAS12227+0601, PGC 40494) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4376
Дева (созвездие)